Андре Агаси је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Јевгенија Кафељникова резултатом 3-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Носиоци
 

  Андре Агаси (победник)
  Јевгениј Кафељников (финалиста)
  Пит Сампрас (полуфинале)
  Никола Кифер (четвртфинале)
  Густаво Киртен (прво коло)
  Томас Енквист (прво коло)
  Николас Лапенти (друго коло)
  Тод Мартин (друго коло)

<ol start=9>
  Рихард Крајичек (друго коло)
  Томи Хас (друго коло)
  Тим Хенман (четврто коло)
  Магнус Норман (полуфинале)
  Седрик Пиолин (прво коло)
  Карол Кучера (прво коло)
  Алберт Коста (прво коло)
  Марк Филипусис (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 2000.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 2000.